William B. Johnson ist der Name folgender Personen:

* William B. Johnson (Manager) (William Benjamin Johnson; 1918–2013), amerikanischer Eisenbahnmanager 
 William B. Johnson (Mathematiker) (William Buhmann Johnson; * 1944), amerikanischer Mathematiker